Dussenne ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Dussenne (* 1963), belgischer Schauspieler, Szenenbildern und Pädagoge
 Noë Dussenne (* 1992), belgischer Fußballspieler